Grzegorz Chojnacki (ur. 1955) – artysta malarz, profesor sztuk plastycznych, rektor ASP w Łodzi.
 Grzegorz Chojnacki (ur. 1967) – duchowny rzymskokatolicki, teolog.